Johanneskirchen bezeichnet:
 Johanneskirchen (München), einen Stadtteil von München
 Johanneskirchen (Vilsbiburg), einen Ortsteil von Vilsbiburg

Siehe auch:
 Johanniskirchen